

Patronyme 

 Allan Alcorn (1948 -), ingénieur américain qui a conçu le jeu pong ;
 Alvin Alcorn (1912-2003), musicien américain ;
 James L. Alcorn (1816-1894), homme politique américain ;
 Leelah Alcorn (1997-2014), personnalité américaine transgenre ;
 Susan Alcorn (née en 1953), musicienne américaine.

Toponyme 
Les lieux suivants de l'État du Mississippi aux États-Unis doivent leur nom à James L. Alcorn :
 Comté d'Alcorn ;
 Alcorn State University.